Sieniawski (Syniewski) – polski herb szlachecki, odmiana herbu Leliwa.

Opis herbu 
Na tarczy pięciodzielnej, w polach I i IV czerwonych – orzeł polski, w II błękitnym – pół krzyża srebrnego bez lewego trzeciego ramienia (Pilawa); w III czerwonym – strzała żeleźcem do góry, srebrna, bez opierzenia, u dołu rozdarta i przekrzyżowana (Kościesza); w V błękitnym, między rogami półksiężyca złotego – takaż sześciopromienna gwiazda (Leliwa). W klejnocie trzy pióra strusie. Labry.

Najwcześniejsze wzmianki 
Podług Ostrowskiego odmiana przysługiwała wygasłej już w XVIII w. rodzinie Sieniawskich z Granowa (mieli być jednego pochodzenia z Granowskimi i Karśnickimi). Odmiana miała być utworzona przez Prokopa Sieniawskiego poprzez dodanie do własnej Leliwy m.in. herbu Chodkiewicz żony (Anny Eufrozyny z Chodkiewiczów). Syn Prokopa – pisarz polny koronny Hieronim Adam Sieniawski był żonaty z Elżbietą Potocką i tytułował się hrabią na Szkłowie i Myszy.

Herbowni 
Sieniawski, Syniewski.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Odmiany herbu Leliwa